Војићи могу бити:

 Горњи Војићи, насељено мјесто у Општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.
 Доњи Војићи, насељено мјесто у Општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.